George Cox (1877-1945) – crickettista giamaicano
George Cox (1859-1936) – crickettista britannico
George C. Cox (1851-1903) – fotografo statunitense
George L. Cox (1878-1947) – regista statunitense
George M. Cox (1892-1977) – aviatore britannico
George Cox (1998-vivente) – calciatore britannico